Brussilow oder Brusilow ist der Familienname folgender Personen:
 Alexei Alexejewitsch Brussilow (1853–1926), russischer Offizier, Leiter der Brussilow-Offensive
 Anshel Brusilow (1928–2018), US-amerikanischer Musiker
 Georgi Lwowitsch Brussilow (1884–1914), russischer Polarforscher
 Nikolai Petđrowitsch Brussilow (1782–1849), russischer Schriftsteller

Brussilow oder Brusilow ist der Name folgender Orte:
 der russische Name einer Siedlung städtischen Typs in der Ukraine, siehe Brussyliw
 der russische Name eines Dorfes in der Ukraine, siehe Brussiliw (Tschernihiw)